М1 () — французская твердотопливная двухступентачатая баллистическая ракета для подводных лодок. Носителями ракет М1 являлись атомные подводные ракетоносцы типа «Le Redoutable» с 16 ракетами на борту. 
Первый запуск 1 января 1971 года. Принята на вооружение в 1972 году.

Тактико-технические характеристики 
 Стартовый вес: 20 000 кг
 Длина: 10,67 метра
 Диаметр: 1,49 метра
 Головная часть: моноблочная, ядерная боеголовка MR 41, мощностью 0,5 Мт
 Масса головной части: 1360 килограммов
 Максимальная дальность стрельбы: 3000 километров
 Тип двигателя: РДТТ
 Стартовая тяга: 440 кН

Сравнительная оценка

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100728065122/http://www.astronautix.com/lvs/msbs.htm

Военная продукция Aérospatiale
Ракетно-ядерное оружие Франции
Ракеты подводных лодок